Etrillard ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Marie Etrillard (1900–1976), französischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Bischof von Gagnoa
 Stéphane Etrillard (* 1966), französischer Autor